A Staldfræs a dán Kalemaris együttes egyetlen lemeze, amit csak hanglemezen adták ki 1974-ben kis példányszámban és azóta semmilyen más hanghordozón nem jelent meg. Kiadó: Scanfolk, katalógusszám: FSLD 3.

Az album dalai

A oldal

 Staldfræseren
 Balladen om det kvadrede æg
 Aftægt
 Rocken's puls
 Gi mæ di hånd

B oldal

 Mi nøj travtor
 Skotøj og andre ting
 Frk. Arm og Dr. Konto
 Ringdans

Külső hivatkozások

 http://www.discogs.com/release/1527084

1974 nagylemezei